NHL 2006-2007 var den 89. sæson i NHL. Grundserien startede den 5. oktober 2006 og afsluttedes den 8. april 2007. Slutspillet om Stanley Cup begyndte den 11. april 2007 og afsluttedes den 7. juni 2007 hvor finaleserien blev vundet af Anaheim Ducks over Ottawa Senators med 4-1 i kampe.

For første gang nogensinde var ingen af de to Stanley Cup-finalister fra året før – Carolina Hurricanes og Edmonton Oilers – med i slutspillet.

Det var også i denne sæson at Frans Nielsen og Jannik Hansen som de to første danskere nogensinde debuterede i NHL.

Eastern Conference 
 Grøn = I slutspillet
 Gul = divisionsvindere
 Orange = conferencevindere
 Rød = Vinder af Presidents' Trophy

K = Kampe, V = Vundet, T = Tabt, OT = Tabt efter overtid/straffeslag, M+ = Mål for, M- = Mål imod, P = Point

Western Conference

Stanley Cup slutspil

Pointligaen 

K = Kampe; M = Mål; A = Assist; P = Point; +/– = plus/minus; Udv. = Udvisningsminutter

Bedste målmænd  

K = Kampe; TOI = Tid på isen (minutter); V = Vundne kampe; T = Tabte kampe; OTT = Tabt i overtid/straffeslag; GA = Goals Against (Mål imod); SO = Shutouts; SVS% = Redningsprocent; GAA = Goals Against Average (mål imod gennemsnit)</small>

NHL trofæer og priser

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2006
Ishockey i 2007